Eredivisie 2015/2016 – 60. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych holenderskiej klubowej piłki nożnej. Tytuł mistrzowski z poprzedniego sezonu obroniło PSV Eindhoven. Rozgrywki rozpoczęły się 7 sierpnia 2015 roku meczem pomiędzy SC Heerenveen a De Graafschap. Ostatnie mecze sezonu zostały rozegrane 8 maja 2016.

Drużyny

Sezon zasadniczy

Tabela 

 ||rowspan=8|

Wyniki 

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
! width=120|
! width=45|ADO
! width=45|AJA
! width=45|AZ Alkmaar
! width=45|CAM
! width=45|EXC
! width=45|FEY
! width=45|GRA
! width=45|GRO
! width=45|HEE
! width=45|HER
! width=45|NEC Nijmegen
! width=45|PEC
! width=45|PSV Eindhoven
! width=45|ROD
! width=45|TWE
! width=45|UTR
! width=45|VIT
! width=45|WIL
|-
|align=right|ADO Den Haag||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=| 1 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 3 - 3 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=| 0 - 1 ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=| 1 - 0 ||bgcolor=| 0 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2  ||bgcolor=| 2 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1
|-
|align=right|AFC Ajax||bgcolor=C0F0D0| 4 - 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=| 4 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 5 - 1 ||bgcolor=| 3 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 5 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0 ||bgcolor=| 2 - 2  ||bgcolor=| 3 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 6 - 0 ||bgcolor=| 4 - 0 ||bgcolor=| 2 - 2  ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0
|-
|align=right|AZ Alkmaar||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 3 || bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=| 2 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 4 - 2 ||bgcolor=| 4 - 1 ||bgcolor=| 4 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 2 - 4 ||bgcolor=| 5 - 1 ||bgcolor=| 2 - 4 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0
|-
|align=right|SC Cambuur||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=| 0 - 1 || bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=| 0 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 2 - 3 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 6 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=| 1 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 6 ||bgcolor=| 0 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=| 1 - 1
|-
|align=right|SBV Excelsior||bgcolor=FFCCCC| 2 - 4 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 4 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 2 - 4 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0 ||bgcolor=| 2 - 1 ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=| 1 - 3 ||bgcolor=| 2 - 0 ||bgcolor=| 2 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 3 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 3 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0
|-
|align=right|Feyenoord||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=| 3 - 1 ||bgcolor=| 3 - 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=| 3 - 1 ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0 ||bgcolor=| 1 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 5 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0
|-
|align=right|De Graafschap||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 3 ||bgcolor=| 2 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 2 ||bgcolor=| 0 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 3 ||bgcolor=FFCCCC| 3 - 6 ||bgcolor=| 3 - 0 ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=| 2 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 
|-
|align=right|FC Groningen||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=| 3 - 1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=| 2 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=| 0 - 3 ||bgcolor=| 1 - 0 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 1 -4  ||bgcolor=| 0 - 3 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1
|-
|align=right|Sc Heerenveen||bgcolor=FFCCCC| 0 - 4 ||bgcolor=| 0 - 2 ||bgcolor=| 4 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1  ||bgcolor=FFCCCC| 2 - 5 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=| 1 - 2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=| 0 - 1 ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 3 ||bgcolor=| 0 - 4 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1
|-
|align=right|Heracles Almelo||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 3 - 6 ||bgcolor=| 3 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0 ||bgcolor=| 2 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=| 0 - 5 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1
|-
|align=right|NEC Nijmegen||bgcolor=C0F0D0| 4 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 3 ||bgcolor=| 2 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=| 1 - 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 3 ||bgcolor=| 1 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=| 2 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0
|-
|align=right|||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=| 2 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 3 ||bgcolor=C0F0D0| 5 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=| 2 - 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=| 1 - 3 ||bgcolor=| 3 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 5 ||bgcolor=| 4 - 1
|-
|align=right|||bgcolor=| 2 - 0  ||bgcolor=| 0 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0  ||bgcolor=| 6 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 4 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0  ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=| 2 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 4 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=| 2 - 0 ||bgcolor=| 2 - 0
|-
|align=right|Roda JC||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0  ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0 ||bgcolor=| 1 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 5 ||bgcolor=| 0 - 3 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 || bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=| 1 - 2 ||bgcolor=| 2 - 3
|-
|align=right|FC Twente||bgcolor=FFCCCC| 1 - 4 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=| 2 - 2 ||bgcolor=| 3 - 0 || bgcolor=| 2 - 0 ||bgcolor=| 0 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=| 2 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 4 ||bgcolor=C0F0D0| 4 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=| 2 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 3 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=| 2 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 3
|-
|align=right|FC Utrecht||bgcolor=| 2 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=| 1 - 3 ||bgcolor=BBEBFF| 3 - 3 ||bgcolor=| 2 - 1 ||bgcolor=| 1 - 2 ||bgcolor=| 0 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 0 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 4 - 2 ||bgcolor=| 3 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 4 - 2 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=C0F0D0| 2 - 1 ||bgcolor=| 2 - 1
|-
|align=right|Vitesse||bgcolor=| 2 - 2 ||bgcolor=FFCCCC| 1 - 3 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 4 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0||bgcolor=| 0 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 5 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0 ||bgcolor=| 1 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 1 - 0 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0 ||bgcolor=C0F0D0| 5 - 1 ||bgcolor=| 1 - 3 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=| 0 - 1
|-
|align=right|Willem II||bgcolor=| 0 - 2 ||bgcolor=| 0 - 4 ||bgcolor=| 0 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 2 - 3 ||bgcolor=| 0 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=BBEBFF| 0 - 0 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1 ||bgcolor=FFCCCC| 0 - 1  ||bgcolor=BBEBFF| 2 - 2 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 2  ||bgcolor=| 2 - 3 ||bgcolor=C0F0D0| 3 - 1 ||bgcolor=BBEBFF| 1 - 1 ||bgcolor="#808080"|

Baraże

Baraże o udział w Lidze Europy 
W barażach wzięły udział drużyny z miejsc 5-8, które walczyły o udział w II rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy UEFA (2016/2017).

 Półfinały

 Finał

Baraże o Eredivisie

Stadiony

Bibliografia 
 
 

2015 w Holandii
2016 w Holandii
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii